Lachen může být:

 Lachen (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Lachen (Švýcarsko) – obec ve švýcarském kantonu Schwyz

Externí odkazy